Böhmer eller Boehmer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eduard Böhmer
 Georg Ludwig Boehmer
 Georg Rudolf Böhmer
 Gotthard Böhmer
 Heinrich Böhmer
 Joachim Böhmer
 Johann Friedrich Böhmer
 Justus Henning Boehmer
 Wolfgang Böhmer

Tyska efternamn